Di seguito una lista di asteroidi dal numero 322001 al 323000 con data di scoperta e scopritore.

322001-322100 

|-
| 322001 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322002 - ||  || 13 ottobre 2010 || CSS
|-
| 322003 - ||  || 3 novembre 1999 || Starkenburg
|-
| 322004 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 322005 - ||  || 21 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 322006 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322007 - ||  || 6 aprile 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322008 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322009 - ||  || 3 agosto 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 322010 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322011 - ||  || 17 novembre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322012 - ||  || 15 aprile 2005 || CSS
|-
| 322013 - ||  || 2 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 322014 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 322015 - ||  || 11 marzo 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322016 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 322017 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 322018 - ||  || 6 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 322019 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 322020 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322021 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322022 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 322023 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 322024 - ||  || 14 aprile 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322025 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322026 - ||  || 29 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 322027 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 322028 - ||  || 17 novembre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322029 - ||  || 11 marzo 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322030 - ||  || 5 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 322031 - ||  || 26 agosto 2009 || CSS
|-
| 322032 - ||  || 29 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322033 - ||  || 25 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 322034 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 322035 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 322036 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322037 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 322038 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 322039 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 322040 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 322041 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 322042 - ||  || 16 agosto 2009 || CSS
|-
| 322043 - ||  || 5 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 322044 - ||  || 17 settembre 2004 || Polishook, D.
|-
| 322045 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 322046 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 322047 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 322048 - ||  || 15 aprile 2007 || CSS
|-
| 322049 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322050 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 322051 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 322052 - ||  || 7 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322053 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322054 - ||  || 18 febbraio 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322055 - ||  || 16 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322056 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322057 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322058 - ||  || 30 settembre 2010 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322059 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 322060 - ||  || 14 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322061 - ||  || 21 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 322062 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322063 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 322064 - ||  || 6 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 322065 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322066 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 322067 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322068 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 322069 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 322070 - ||  || 5 settembre 2010 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322071 - ||  || 6 novembre 2010 || LINEAR
|-
| 322072 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 322073 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322074 - ||  || 13 aprile 2004 || McNaught, R. H.
|-
| 322075 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 322076 - ||  || 18 settembre 2010 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322077 - ||  || 1 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322078 - ||  || 1 dicembre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322079 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 322080 - ||  || 6 settembre 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322081 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322082 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322083 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 322084 - ||  || 15 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 322085 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 322086 - ||  || 17 ottobre 1996 || ODAS
|-
| 322087 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 322088 - ||  || 27 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 322089 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322090 - ||  || 20 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 322091 - ||  || 20 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 322092 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 322093 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322094 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322095 - ||  || 14 marzo 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322096 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 322097 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 322098 - ||  || 26 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322099 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 322100 - ||  || 10 marzo 1999 || Spacewatch
|}

322101-322200 

|-
| 322101 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 322102 - ||  || 29 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 322103 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 322104 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 322105 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322106 - ||  || 23 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 322107 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322108 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 322109 - ||  || 14 maggio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322110 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 322111 - ||  || 8 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 322112 - ||  || 16 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 322113 - ||  || 9 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 322114 - ||  || 8 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322115 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 322116 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322117 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 322118 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 322119 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322120 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322121 - ||  || 10 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322122 - ||  || 1 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322123 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322124 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322125 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322126 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 322127 - ||  || 26 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 322128 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 322129 - ||  || 13 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 322130 - ||  || 16 settembre 2009 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322131 - ||  || 27 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 322132 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322133 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 322134 - ||  || 29 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 322135 - ||  || 19 luglio 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 322136 - ||  || 28 settembre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322137 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 322138 - ||  || 27 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 322139 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 322140 - ||  || 28 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 322141 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 322142 - ||  || 30 settembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322143 - ||  || 18 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 322144 - ||  || 25 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322145 - ||  || 29 settembre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 322146 - ||  || 15 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 322147 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 322148 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 322149 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 322150 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 322151 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322152 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 322153 - ||  || 2 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 322154 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 322155 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 322156 - ||  || 14 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 322157 - ||  || 27 settembre 2009 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322158 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 322159 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322160 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 322161 - ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 322162 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 322163 - ||  || 12 maggio 2002 || NEAT
|-
| 322164 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 322165 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 322166 - ||  || 28 settembre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322167 - ||  || 3 novembre 2010 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322168 - ||  || 10 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322169 - ||  || 11 luglio 1994 || Debehogne, H.; Elst, E. W.
|-
| 322170 - ||  || 7 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 322171 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 322172 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 322173 - ||  || 3 aprile 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322174 - ||  || 1 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322175 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 322176 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 322177 - ||  || 4 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 322178 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322179 - ||  || 25 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322180 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 322181 - ||  || 8 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 322182 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322183 - ||  || 18 ottobre 2009 || CSS
|-
| 322184 - ||  || 28 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322185 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 322186 - ||  || 1 febbraio 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322187 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322188 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322189 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 322190 - ||  || 18 agosto 2009 || CSS
|-
| 322191 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322192 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322193 - ||  || 15 marzo 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322194 - ||  || 23 novembre 2009 || CSS
|-
| 322195 - ||  || 9 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 322196 - ||  || 6 novembre 2010 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322197 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 322198 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 322199 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322200 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|}

322201-322300 

|-
| 322201 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 322202 - ||  || 3 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322203 - || 2010 YZ || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 322204 - ||  || 2 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 322205 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322206 - ||  || 24 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 322207 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322208 - ||  || 8 novembre 2009 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322209 - ||  || 5 settembre 1994 || Elst, E. W.
|-
| 322210 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 322211 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322212 - ||  || 24 dicembre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322213 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 322214 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 322215 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 322216 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 322217 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 322218 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 322219 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 322220 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 322221 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322222 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322223 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322224 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322225 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 322226 - ||  || 5 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 322227 - ||  || 29 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 322228 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322229 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 322230 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 322231 - ||  || 29 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 322232 - ||  || 18 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322233 - ||  || 27 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322234 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 322235 - ||  || 11 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 322236 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 322237 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 322238 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 322239 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322240 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 322241 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 322242 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 322243 - ||  || 29 maggio 2001 || NEAT
|-
| 322244 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 322245 - ||  || 25 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322246 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 322247 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322248 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 322249 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322250 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 322251 - ||  || 25 agosto 1998 || ODAS
|-
| 322252 - ||  || 15 marzo 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322253 - ||  || 3 marzo 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322254 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 322255 - ||  || 25 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 322256 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 322257 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 322258 - ||  || 28 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 322259 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 322260 - ||  || 11 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322261 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 322262 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322263 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322264 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322265 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 322266 - ||  || 10 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 322267 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 322268 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 322269 - ||  || 5 marzo 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322270 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322271 - ||  || 9 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 322272 - ||  || 18 giugno 2002 || NEAT
|-
| 322273 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 322274 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322275 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322276 - ||  || 13 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 322277 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 322278 - ||  || 17 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 322279 - ||  || 16 gennaio 2005 || Veillet, C.
|-
| 322280 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322281 - ||  || 14 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 322282 - ||  || 7 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 322283 - ||  || 25 ottobre 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322284 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 322285 - ||  || 8 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 322286 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322287 - ||  || 4 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322288 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322289 - ||  || 30 ottobre 2005 || CSS
|-
| 322290 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 322291 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 322292 - ||  || 4 settembre 2007 || CSS
|-
| 322293 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322294 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 322295 - ||  || 28 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 322296 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322297 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 322298 - ||  || 13 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 322299 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 322300 - ||  || 20 settembre 2008 || Mt. Lemmon Survey
|}

322301-322400 

|-
| 322301 - ||  || 16 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 322302 - ||  || 28 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 322303 - ||  || 7 settembre 2008 || CSS
|-
| 322304 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 322305 - ||  || 7 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 322306 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322307 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322308 - ||  || 15 marzo 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322309 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322310 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 322311 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 322312 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322313 - ||  || 2 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 322314 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322315 - ||  || 19 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 322316 - || 2011 GG || 27 gennaio 2010 || WISE
|-
| 322317 - ||  || 23 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 322318 - ||  || 3 settembre 2007 || CSS
|-
| 322319 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 322320 - ||  || 29 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 322321 - ||  || 14 marzo 2007 || CSS
|-
| 322322 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322323 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322324 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 322325 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 322326 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 322327 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 322328 - ||  || 7 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322329 - ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322330 - ||  || 14 marzo 2001 || Comba, P. G.
|-
| 322331 - ||  || 17 febbraio 2010 || CSS
|-
| 322332 - ||  || 5 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 322333 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 322334 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 322335 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 322336 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 322337 - ||  || 24 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322338 - ||  || 24 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 322339 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322340 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322341 - ||  || 24 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 322342 - ||  || 25 maggio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322343 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 322344 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 322345 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322346 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 322347 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 322348 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322349 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 322350 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 322351 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 322352 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322353 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 322354 - ||  || 13 ottobre 2007 || CSS
|-
| 322355 - ||  || 20 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 322356 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 322357 - ||  || 28 febbraio 2005 || CSS
|-
| 322358 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 322359 - ||  || 20 novembre 1992 || Spacewatch
|-
| 322360 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 322361 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 322362 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 322363 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 322364 - ||  || 21 ottobre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322365 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 322366 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322367 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 322368 - ||  || 28 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 322369 - ||  || 15 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 322370 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322371 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322372 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 322373 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322374 - ||  || 19 settembre 1998 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322375 - ||  || 29 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 322376 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 322377 - ||  || 26 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322378 - ||  || 5 marzo 2006 || Healy, D.
|-
| 322379 - ||  || 9 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 322380 - ||  || 21 luglio 1996 || NEAT
|-
| 322381 - ||  || 9 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 322382 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 322383 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 322384 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 322385 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322386 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322387 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322388 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 322389 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 322390 Planes de Son ||  || 9 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 322391 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322392 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322393 - ||  || 14 settembre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322394 - ||  || 6 dicembre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322395 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 322396 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 322397 - ||  || 19 giugno 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322398 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322399 - ||  || 25 settembre 2006 || CSS
|-
| 322400 - ||  || 12 maggio 2007 || Mt. Lemmon Survey
|}

322401-322500 

|-
| 322401 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 322402 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 322403 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 322404 - ||  || 27 aprile 2009 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322405 - ||  || 13 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 322406 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 322407 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322408 - ||  || 8 febbraio 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322409 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 322410 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 322411 - ||  || 16 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322412 - ||  || 3 maggio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322413 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 322414 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 322415 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 322416 - ||  || 8 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 322417 - ||  || 11 ottobre 1996 || NEAT
|-
| 322418 - ||  || 9 aprile 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322419 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 322420 - ||  || 19 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 322421 - ||  || 27 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 322422 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 322423 - ||  || 9 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 322424 - ||  || 10 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322425 - ||  || 20 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 322426 - ||  || 14 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 322427 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322428 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 322429 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 322430 - ||  || 8 maggio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322431 - ||  || 18 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322432 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 322433 - ||  || 7 luglio 2007 || Broughton, J.
|-
| 322434 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 322435 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 322436 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 322437 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322438 - ||  || 17 novembre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322439 - ||  || 11 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 322440 - ||  || 23 agosto 2006 || NEAT
|-
| 322441 - ||  || 24 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322442 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322443 - ||  || 7 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 322444 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 322445 - ||  || 5 luglio 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322446 - ||  || 28 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 322447 - ||  || 28 settembre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322448 - ||  || 16 gennaio 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322449 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322450 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 322451 - ||  || 9 gennaio 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322452 - ||  || 5 novembre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322453 - ||  || 21 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 322454 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322455 - ||  || 14 febbraio 2001 || Klet
|-
| 322456 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 322457 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 322458 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322459 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 322460 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 322461 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 322462 - ||  || 10 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322463 - ||  || 11 marzo 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322464 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 322465 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322466 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322467 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 322468 - ||  || 23 giugno 2005 || NEAT
|-
| 322469 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 322470 - ||  || 21 giugno 2010 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322471 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 322472 - ||  || 18 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322473 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 322474 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322475 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 322476 - ||  || 2 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 322477 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 322478 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 322479 - ||  || 18 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322480 - ||  || 29 gennaio 2009 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322481 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 322482 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 322483 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322484 - ||  || 6 maggio 2005 || CSS
|-
| 322485 - ||  || 2 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322486 - ||  || 1 dicembre 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322487 - ||  || 3 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 322488 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 322489 - ||  || 7 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 322490 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322491 - ||  || 20 agosto 2001 || Buie, M. W.
|-
| 322492 - ||  || 18 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 322493 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 322494 - ||  || 5 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 322495 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 322496 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 322497 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322498 - ||  || 16 marzo 2005 || CSS
|-
| 322499 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322500 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|}

322501-322600 

|-
| 322501 - ||  || 13 febbraio 2008 || CSS
|-
| 322502 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 322503 - ||  || 7 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 322504 - ||  || 19 novembre 1995 || AMOS
|-
| 322505 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 322506 - ||  || 12 novembre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322507 - ||  || 4 aprile 2008 || CSS
|-
| 322508 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322509 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 322510 Heinrichgrüber ||  || 10 ottobre 1990 || Börngen, F., Schmadel, L. D.
|-
| 322511 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 322512 - ||  || 4 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 322513 - ||  || 4 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322514 - ||  || 24 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 322515 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322516 - ||  || 4 dicembre 2008 || LINEAR
|-
| 322517 - ||  || 26 settembre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322518 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 322519 - ||  || 17 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 322520 - ||  || 26 ottobre 2009 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322521 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322522 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 322523 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 322524 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 322525 - ||  || 28 settembre 2008 || CSS
|-
| 322526 - ||  || 27 novembre 2011 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322527 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 322528 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322529 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 322530 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322531 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 322532 - ||  || 31 marzo 2004 || McNaught, R. H.
|-
| 322533 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 322534 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 322535 - ||  || 7 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 322536 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322537 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 322538 - ||  || 20 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 322539 - ||  || 25 settembre 2006 || Moletai
|-
| 322540 - ||  || 15 settembre 2007 || Ferrando, R.
|-
| 322541 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 322542 - ||  || 30 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 322543 - ||  || 27 novembre 2006 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322544 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 322545 - ||  || 25 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322546 - ||  || 17 settembre 2009 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322547 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 322548 - ||  || 10 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 322549 - ||  || 21 giugno 2010 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322550 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322551 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 322552 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 322553 - ||  || 3 ottobre 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322554 - ||  || 22 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 322555 - ||  || 19 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 322556 - ||  || 7 novembre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322557 - ||  || 13 ottobre 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322558 - ||  || 22 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 322559 - ||  || 9 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 322560 - ||  || 16 gennaio 2010 || WISE
|-
| 322561 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322562 - ||  || 31 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 322563 - ||  || 5 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 322564 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 322565 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322566 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 322567 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 322568 - ||  || 31 marzo 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322569 - ||  || 14 settembre 2007 || Wiegert, P. A.
|-
| 322570 - ||  || 31 marzo 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322571 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 322572 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 322573 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 322574 Werckmeister ||  || 24 agosto 1990 || Elst, E. W.
|-
| 322575 - ||  || 25 agosto 2000 || Buie, M. W.
|-
| 322576 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322577 Stephanhellmich ||  || 22 marzo 2001 || ADAS
|-
| 322578 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322579 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322580 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 322581 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322582 - ||  || 10 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 322583 - ||  || 19 novembre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322584 - || 2012 BV || 14 settembre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322585 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 322586 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 322587 - ||  || 15 aprile 2008 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322588 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 322589 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322590 - ||  || 29 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322591 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322592 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322593 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322594 - ||  || 17 dicembre 2007 || Mt. Lemmon Survey
|-
| 322595 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 322596 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 322597 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 322598 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 322599 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 322600 - ||  || 10 novembre 2005 || Mt. Lemmon Survey
|}

322601-322700 

|-
| 322601 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 322602 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 322603 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 322604 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322605 - ||  || 2 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 322606 - || 4714 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 322607 - || 6185 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 322608 - || 6363 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 322609 - || 1406 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 322610 - || 1438 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 322611 - || 3506 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 322612 - ||  || 26 settembre 1989 || Baur, J. M., Birkle, K.
|-
| 322613 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 322614 - ||  || 27 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 322615 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 322616 - ||  || 6 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 322617 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322618 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322619 - ||  || 30 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322620 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 322621 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322622 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 322623 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 322624 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 322625 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 322626 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 322627 - || 1997 HV || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 322628 - ||  || 1 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 322629 - ||  || 8 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 322630 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 322631 - ||  || 26 agosto 1998 || Elst, E. W.
|-
| 322632 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322633 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 322634 - ||  || 18 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322635 - ||  || 19 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322636 - ||  || 26 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322637 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 322638 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 322639 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 322640 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 322641 - ||  || 19 settembre 1998 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322642 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 322643 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 322644 - ||  || 20 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 322645 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322646 - ||  || 24 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 322647 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 322648 - ||  || 7 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 322649 - ||  || 14 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 322650 - ||  || 9 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 322651 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 322652 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 322653 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 322654 - ||  || 10 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 322655 - ||  || 7 giugno 1999 || Haute Provence
|-
| 322656 - ||  || 12 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 322657 - ||  || 12 agosto 1999 || Spacewatch
|-
| 322658 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 322659 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 322660 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 322661 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 322662 - ||  || 14 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322663 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 322664 - ||  || 8 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322665 - ||  || 30 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322666 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322667 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322668 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322669 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 322670 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 322671 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 322672 - ||  || 2 ottobre 1999 || CSS
|-
| 322673 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 322674 - ||  || 15 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322675 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 322676 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322677 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322678 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322679 - ||  || 29 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322680 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322681 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322682 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 322683 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 322684 - ||  || 6 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322685 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 322686 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 322687 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 322688 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 322689 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 322690 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 322691 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 322692 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 322693 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322694 - ||  || 4 dicembre 1999 || Pravec, P.
|-
| 322695 - ||  || 5 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322696 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322697 - ||  || 8 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322698 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322699 - ||  || 31 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 322700 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|}

322701-322800 

|-
| 322701 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 322702 - ||  || 13 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 322703 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 322704 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 322705 - ||  || 26 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 322706 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 322707 - ||  || 28 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 322708 - ||  || 25 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 322709 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 322710 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 322711 - ||  || 30 aprile 2000 || Comba, P. G.
|-
| 322712 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 322713 - ||  || 26 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 322714 - ||  || 25 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 322715 - ||  || 8 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 322716 - ||  || 6 agosto 2000 || McNaught, R. H.
|-
| 322717 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 322718 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 322719 - ||  || 8 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 322720 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322721 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322722 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322723 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322724 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322725 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322726 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322727 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322728 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322729 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322730 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322731 - ||  || 30 settembre 2000 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 322732 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322733 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322734 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322735 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322736 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322737 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322738 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322739 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 322740 - ||  || 3 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 322741 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 322742 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 322743 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 322744 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 322745 - ||  || 23 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 322746 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 322747 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 322748 - ||  || 30 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 322749 - ||  || 31 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 322750 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 322751 - || 2001 BM || 17 gennaio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 322752 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 322753 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 322754 - ||  || 4 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 322755 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 322756 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 322757 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 322758 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 322759 - ||  || 26 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 322760 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 322761 - ||  || 3 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 322762 - || 2001 FM || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 322763 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 322764 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 322765 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 322766 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 322767 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 322768 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 322769 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 322770 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 322771 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 322772 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 322773 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 322774 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 322775 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 322776 - ||  || 14 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 322777 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 322778 - ||  || 16 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 322779 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 322780 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 322781 - ||  || 21 luglio 2001 || Pravec, P., Šarounová, L.
|-
| 322782 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 322783 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 322784 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322785 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322786 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 322787 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322788 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322789 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322790 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 322791 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322792 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322793 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322794 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 322795 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322796 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322797 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322798 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322799 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 322800 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|}

322801-322900 

|-
| 322801 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322802 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322803 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322804 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322805 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 322806 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322807 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322808 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322809 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 322810 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322811 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322812 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322813 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322814 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322815 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322816 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322817 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322818 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322819 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322820 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322821 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322822 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322823 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322824 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322825 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322826 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322827 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 322828 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322829 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322830 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 322831 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 322832 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 322833 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322834 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 322835 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322836 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322837 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322838 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322839 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322840 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322841 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322842 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322843 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322844 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 322845 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322846 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322847 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322848 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322849 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 322850 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322851 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 322852 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322853 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322854 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322855 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322856 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322857 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322858 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 322859 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322860 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322861 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322862 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 322863 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322864 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322865 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322866 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322867 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322868 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322869 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322870 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 322871 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322872 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 322873 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322874 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 322875 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322876 - ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322877 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322878 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322879 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322880 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322881 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322882 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322883 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322884 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 322885 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322886 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322887 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322888 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 322889 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322890 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322891 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322892 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322893 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322894 - ||  || 9 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 322895 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322896 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322897 - ||  || 16 dicembre 2001 || Pla D'Arguines
|-
| 322898 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322899 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322900 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|}

322901-323000 

|-
| 322901 - ||  || 14 dicembre 2001 || Needville
|-
| 322902 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 322903 - ||  || 25 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 322904 - ||  || 5 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 322905 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 322906 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 322907 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 322908 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 322909 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 322910 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 322911 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 322912 Jedlik ||  || 11 gennaio 2002 || Sárneczky, K., Heiner, Z.
|-
| 322913 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 322914 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 322915 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 322916 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 322917 - ||  || 10 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 322918 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 322919 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 322920 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 322921 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 322922 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 322923 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 322924 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 322925 - || 2002 DL || 16 febbraio 2002 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 322926 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 322927 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 322928 - ||  || 6 marzo 2002 || McNaught, R. H.
|-
| 322929 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 322930 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 322931 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 322932 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 322933 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 322934 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 322935 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 322936 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 322937 - || 2002 GG || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322938 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322939 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322940 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 322941 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 322942 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 322943 - ||  || 10 aprile 2002 || Terskol
|-
| 322944 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 322945 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 322946 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 322947 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322948 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322949 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 322950 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 322951 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 322952 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 322953 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 322954 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 322955 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 322956 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 322957 - ||  || 8 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 322958 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 322959 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 322960 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 322961 - ||  || 5 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 322962 - ||  || 7 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 322963 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 322964 - ||  || 10 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 322965 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 322966 - ||  || 22 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 322967 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 322968 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 322969 - ||  || 23 maggio 2002 || NEAT
|-
| 322970 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 322971 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 322972 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 322973 - ||  || 11 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 322974 - ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 322975 - ||  || 13 giugno 2002 || NEAT
|-
| 322976 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 322977 - ||  || 23 giugno 2002 || NEAT
|-
| 322978 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 322979 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322980 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 322981 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322982 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322983 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322984 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322985 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322986 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322987 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322988 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322989 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322990 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322991 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 322992 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 322993 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 322994 - ||  || 30 luglio 2002 || Lake Tekapo
|-
| 322995 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322996 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322997 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 322998 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 322999 - ||  || 29 luglio 2002 || NEAT
|-
| 323000 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0322001